Кальвадо́с — многозначный термин.

 Кальвадос — департамент Франции.
 Кальвадос — крепкий алкогольный напиток, вырабатываемый из яблок.
 «Кальвадос» () — британский пароход, потерпевший крушение 1 марта 1913 года в Мраморном море близ побережья Турции, погибли 200 человек.

Примечания